Ursprung steht für:
 Koordinatenursprung, Nullpunkt der Koordinaten
 Referenzpunkt, Bezugspunkt eines Bezugssystems
 Kausaler Anlass für ein Geschehen; siehe Kausalität
 Replikationsursprung der DNA-Replikation in der Biologie
 Ursprung und Ansatz, Anheftungspunkt eines Skelettmuskels in der Anatomie
 Artbildung, Beginn des Entstehens neuer biologischer Arten
 Quellgebiet, Ausgangspunkt eines Fließgewässers

Ursprung heißen folgende geographische Objekte:
 Ursprung (Glonn), Ortsteil des Marktes Glonn, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Ursprung (Lugau), Ortsteil der Stadt Lugau, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Ursprung (Gemeinde Dunkelsteinerwald), Katastralgemeinde von Dunkelsteinerwald, Niederösterreich
 Ursprung (Gemeinde Eitzing), Ortschaft von Eitzing, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Ursprung (Gemeinde Kremsmünster), Ortsteil von Kremsmünster, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Ursprung (Gemeinde Raab), Ortsteil von Raab, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Ursprung (Gemeinde Roßbach), Ortschaft von Roßbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Ursprung (Gemeinde Vorchdorf), Ortschaft von Vorchdorf, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Ursprung (Gemeinde Elixhausen) Ortsteil von Elixhausen, Land Salzburg
 Ursprung (Graz), nordöstlicher Ortsteil von Graz, Steiermark
 Ursprung (Gemeinde Stattegg), Ortschaft von Stattegg, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Počátky (Kraslice) (deutsch: Ursprung), Ortsteil von Kraslice in Tschechien
 Schloss Ursprung im Elixhausen, Land Salzburg
 Pießling-Ursprung, Karstquelle in der Gemeinde Roßleithen, Oberösterreich
 Ursprung (Leinburg), Tal und gleichnamiger Bach im Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Ursprung (Rein), Tal in Rein in Taufers, Südtirol
 Ursprung (Wachbach), linker Zufluss des Wachbachs in Wachbach, Stadt Bad Mergentheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Ursprungpass, Gebirgspass in den Bayerischen Voralpen

Ursprung ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Ursprung (1862–1935), Schweizer Politiker und Richter
 Alfred Ursprung (1876–1952), Schweizer Botaniker
 Gustav Adolf Ursprung (1865–1923), Schweizer Politiker und Unternehmer

 Johannes Ursprung (* 1991), deutscher Ruderer
 Otto Ursprung (1879–1960), deutscher Musikhistoriker
 Philip Ursprung (* 1963), Schweizer Kunsthistoriker

Siehe auch:

 Herkunft (Begriffsklärung)
 Origin (Begriffsklärung)